Flussmittel steht für
 Zuschlagstoffe bei der Gewinnung von Metall, siehe Schmelzebehandlungsmittel 
 Zusätze beim Schmelzen von Metallen und Legierungen, siehe Flussmittel (Schmelzen)
 Zusatzstoffe beim Löten, siehe Flussmittel (Löten) 
 Bestandteile von Glas, siehe Flussmittel (Glasschmelzen)

ru:Флюс (металлургия)